Григорий Семёнович Оскотский-Гросс (наст. фамилия Оскотский; , Нижний Новгород — 23 августа 1959, Сталинград) — советский актёр и режиссёр оперетты, народный артист РСФСР.

Биография 
Григорий Семёнович Оскотский родился в Нижнем Новгороде а. В 1919—1922 годах учился в Пермском театральном училище. С 1922 года играл в Вологодском драматическом театре, где дебютировал с ролью Несчастливцева. С 1927 года начал играть в опперетте, служил в театрах музыкальной комедии Ташкента, Куйбышева, Ростова-на-Дону.

Работал в Горьковском театре оперетты, в 1940 году вместе с театром переехал в Иркутск. В 1940—1949 годах был актёром и режиссёром Иркутского театра музыкальной комедии, в 1945—1947 годах был главным режиссёром театра. Стал одним из самых популярных и любимых в городе артистов.

В 1949—1953 годах выступал в Московском театре оперетты.

В 1953—1959 годах — актёр Сталинградского театра музыкальной комедии, был ведущим артистом до своей кончины. Острохарактерный актёр, создал галерею образов, окрашенных мягким юмором или едкой сатирой.

Умер 23 августа 1959 года в Сталинграде.

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (25.09.1946).
 Народный артист РСФСР (1955).

Работы в театре

Актёр 
 «Фиалка Монмартра» Имре Кальмана — Франсуа
 «Летучая мышь» Иоганна Штрауса — Фрош, тюремный сторож
 «Мечтатели» К. Листова — Наливайко
 «Холопка» Н. Стрельникова — граф Кутайсов
 «Самое заветное» В. Соловьёва-Седова — Клякушев
 «Свадьба в Малиновке» Б. Александрова — Попандопуло
 «Сильва» Имре Кальмана — князь Воляпюк
 «Марица» Имре Кальмана — Популеску
 «Девичий переполох» Ю. Милютина — боярин Сапун Тюфякин
 «Раскинулось море широко» Н. Г. Минха, В. Л. Витлина, Л. М. Круца — Комендант порта Чижов
 «Жёлтая кофта» Легара — кухонный бог Мяу
 «Поют сталинградцы» — Жан
 «Сорочинская ярмарка» оперетта А. Рябова — Чечевик и Солопий
 «Трембита» Ю. Милютина — Сусик
 «Принцесса цирка» Имре Кальмана — Пеликан
 «Весёлая вдова» Ф. Легара — Никош

Режиссёр 
  — «Соловьиный сад» С. Заславского
  — «Весёлая вдова» Ф. Легара
  — «Сильва» И. Кальмана
 «Голубая мазурка» Ф. Легара
 «Коломбина» А. Рябова
 «Свадьба в Малиновке» Б. Александрова
  — «Дочь фельдмаршала» О. Фельцмана

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 2/Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1963. — 1216 стб. с илл., 14 л. илл.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Пермского театрального училища
Персоналии:Вологодский драматический театр
Персоналии:Московский театр оперетты
Персоналии:Иркутский музыкальный театр
Персоналии:Волгоградский музыкальный театр